La Grange (acteur) (1635–1692)
plaatsen in de Verenigde Staten
La Grange (Georgia)
La Grange (Illinois)
La Grange (Kentucky)
La Grange (Michigan)
La Grange (Missouri)
La Grange (New York)
La Grange (North Carolina)
La Grange (Tennessee)
La Grange (Texas)
La Grange (Wisconsin)
La Grange (Wyoming)
gemeente in Frankrijk
La Grange (Doubs)
 La Grange (ZZ Top), een nummer van de Amerikaanse band ZZ Top

Zie ook:
plaatsen en gemeenten met de naam LaGrange
plaatsen en gemeenten met de naam Lagrange